Craig's Wife (1928), een film van William C. deMille
Craig's Wife (1936), een film van Dorothy Arzner